Mount Low kan syfta på följande:

 Mount Low, Alberta, ett berg i Kanada
 Mount Low, Falklandsöarna, ett berg på Falklandsöarna